Пы́жик:
 Пыжики () — род птиц семейства чистиковых.
 Пыжик (олень) — название телёнка северного оленя до достижения возраста в один месяц.
 Пыжики (деревня) — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Чижик-пыжик — шуточная песенка.